Pieter Blussé (1748-1823), uitgever
Abraham Blussé (1772-1850),  redacteur "Dordrechtse courant" en "Franse Leidse Courant"
Louise Sophie Blussé (1801-1896), schrijfster en redactrice
Pierre Louis François Blussé (1818-1908), lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst
Adolph Blussé van Oud-Alblas (1779-1846), drukker (firma Blussé), redacteur-uitgever Dordrechtsche Courant en lid van de raad van Dordrecht
Pieter Blussé van Oud-Alblas (1812-1887), lid Tweede Kamer en minister
Adolph Blussé (1815-1890), lid gemeenteraad Dordrecht en Eerste Kamer, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Adolph Blussé van Oud-Alblas (1904-1993), Nederlands advocaat
Leonard Blussé van Oud Alblas (1946), hoogleraar geschiedenis